Тхайбинь () — город в северо-восточной части Вьетнама. Административный центр провинции Тхайбинь.

История 
В X веке Тхайбинь был наделом клана Чан, который впоследствии, усилив своё влияние, стал правящей династией Чан к началу XIII века.

География 
Абсолютная высота — 2 метра над уровнем моря. Расположен примерно в 110 км к юго-востоку от столицы страны, города Ханой.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 46 171 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама